Steinach steht für:

Gemeinden:

in Deutschland
 Steinach (Ortenaukreis), Gemeinde im Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Steinach (Niederbayern), Gemeinde im Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Steinach (Thüringen), Stadt im Landkreis Sonneberg, Thüringen

in Österreich
 Steinach am Brenner, Marktgemeinde im Bezirk Innsbruck-Land, Tirol

in der Schweiz
 Steinach SG, Gemeinde im Kanton St. Gallen, Schweiz

Ortsteile:

in Baden-Württemberg
 Steinach (Berglen), Ortsteil und Dorf der Gemeinde Berglen, Rems-Murr-Kreis

in Bayern
 Steinach am Wald, Ortsteil der Gemeinde Geslau, Landkreis Ansbach
 Steinach an der Ens – siehe unten → Steinach (Gallmersgarten)
 Steinach an der Steinach, Ortsteil des Marktes Mitwitz, Landkreis Kronach
 Steinach bei Merching, Ortsteil der Gemeinde Merching im Landkreis Aichach-Friedberg
 Steinach bei Rothenburg ob der Tauber – siehe unten → Steinach (Gallmersgarten)
 Steinach (Bad Bocklet), Ortsteil des Marktes Bad Bocklet, Landkreis Bad Kissingen
 Steinach (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting
 Steinach (Fürth), Ortsteil der kreisfreien Stadt Fürth
 Steinach (Gallmersgarten) – zwei Ortsteile der Gemeinde Gallmersgarten, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim
 Steinach an der Ens, genannt auch Dorfsteinach, Pfarrdorf
 Steinach bei Rothenburg ob der Tauber, Dorf
 Steinach (Gleiritsch), Ortsteil der Gemeinde Gleiritsch, Landkreis Schwandorf
 Steinach (Leuchtenberg), Ortsteil des Marktes Leuchtenberg, Landkreis Neustadt an der Waldnaab
 Steinach (Nußdorf am Inn), Ortsteil der Gemeinde Nußdorf am Inn, Landkreis Rosenheim
 Steinach (Pfronten), Ortsteil der Gemeinde Pfronten, Landkreis Ostallgäu
 Steinach (Schöllnach), Ortsteil des Marktes Schöllnach, Landkreis Deggendorf
 Steinach (Staudach-Egerndach), Ortsteil der Gemeinde Staudach-Egerndach, Landkreis Traunstein
 Steinach (Sulzberg), Ortsteil der Gemeinde Sulzberg, Landkreis Oberallgäu
 Steinach (Triftern), Ortsteil des Marktes Triftern, Landkreis Rottal-Inn
 Steinach (Weiding), Ortsteil der Gemeinde Weiding, Landkreis Cham

in Österreich
 Steinach (Gemeinde Bad Goisern), Ortslage der Marktgemeinde Bad Goisern, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Steinach (Gemeinde Schwarzau), Ortslage von Schwarzau im Gebirge, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Steinach (Gemeinde Bramberg), Ortschaft von Bramberg am Wildkogel, Pinzgau, Land Salzburg

in Italien
 Steinach-Viertel, im historischen Kern von Meran, Südtirol
 Maria Steinach (Kloster) in Algund, Südtirol

Gewässer:
 Steinach (Aisch), linker Zufluss der Aisch bei Gutenstetten, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Steinach (Bodensee), südlicher Zufluss des Bodensees bei Schöntal (Gemeinde Steinach), Wahlkreis Rorschach, Kanton St. Gallen
 Steinach (Buchenbach), linker Zufluss des Buchenbachs bei Steinach (Gemeinde Berglen), Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Steinach (Eyach), linker Zufluss der Eyach (zum Neckar) in Balingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Steinach, früherer Name des oberen Grimmbachs, damals Grümbach, und wenigstens einer seiner zwei Oberläufe vor und um Obersteinach (Stadt Ilshofen), Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Steinach (Main), rechter Zufluss des Mains in Schonungen, Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Steinach (Neckar), zwei rechte Zuflüsse des Neckars, flussabwärts:
 Steinach (Neckar, Nürtingen), rechter Zufluss des Neckars in Nürtingen, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Steinach (Neckar, Neckarsteinach), rechter Odenwald-Zufluss des Neckars in Neckarsteinach, Kreis Bergstraße, Hessen
 Steinach (Paar), rechter Zufluss der Paar (Donau) in Markt Mering, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Steinach (Premich) – die zwei Oberläufe der Premich bis Premich (Markt Burkardroth), Landkreis Bad Kissingen, Bayern:
 Große Steinach, linker Hauptstrang-Oberlauf
 Kleine Steinach, rechter Nebenstrang-Oberlauf
 Steinach (Rodach), rechter Zufluss der Rodach bei Marktgraitz, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Warme Steinach, rechter Zufluss des Roten Mains bei Laineck (kreisfreie Stadt Bayreuth), Oberfranken, Bayern
 Untere Steinach, auch Wilde Steinach, rechter Zufluss der Schorgast bei Untersteinach, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Steinach (Schussen), mit Oberlaufname Urbach, linker Zufluss der Schussen bei Magenhaus (Stadt Bad Waldsee), Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Steinach (Tauber), rechter Zufluss der Tauber bei Rainsbronn (Gemeinde Bieberehren), Landkreis Würzburg, Bayern
 Steinach (Waldach), rechter Zufluss der Waldach in Iselshausen (Stadt Nagold), Landkreis Calw, Baden-Württemberg

Steinach ist ein Familienname:
 Landschad von Steinach, mittelalterliches niederes Adelsgeschlecht im Odenwald mit Stammsitz im heutigen Neckarsteinach
 Bligger von Steinach, mittelalterlicher Minnesänger
 Eugen Steinach (1861–1944), österreichischer Physiologe

Siehe auch:
 Kleinsteinach
 Langensteinach
 Mittelsteinach
 Obersteinach
 Stainach
 Steinachbach
 Steinacher
 Steinbach
 Steinlach
 Untersteinach